Suzanne (voornaam) of Susanna, een meisjesnaam
 Susanna (Daniël), een personage uit de deuterocanonieke (apocriefe) boeken van de Bijbel
 Suzannakruik, een aardewerken kruik, versierd met voorstellingen van het Bijbelse Susannaverhaal
 Susanna (schip, 1892), een Duits fregat (1892-1913)
 een aantal films, waaronder:
 Susanna (1996), van Antonio Chavarras met Àlex Casanovas en Eva Santolaria
 Susannah (Carlisle Floyd) (1955), een opera in twee delen van Carlisle Floyd

 Oh Susanna(h)
 Oh! Susanna (Foster) (1847), een lied dat werd geschreven door Stephen Foster
 Oh Susanna, artiestennaam van de Canadese zangeres Suzie Ungerleider
 Oh! Susanna (1951), een country & westernfilm met Rod Cameron
 Oh, Susanna! (1936), een '', een country & westernfilm met Rod Cameron van regisseur Joseph Kane
 Oh, Susannah! (Kate Wilhelm) (1982), een roman van Kate Wilhelm
 Oh, Susannah! (Mark Ambient) (1905), een komisch toneelspel van Mark Ambient

Zie ook 
 Susana (doorverwijspagina)
 Suzanne (doorverwijspagina)

Meisjesnaam